

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Brachet (1869-1930), médecin belge ;
 Jean Brachet (1909-1988), biologiste belge ;
 Louis Brachet (1877-1968), architecte français ;
 Michel Brachet, dit le « Diable Blanc », funambule français ;
 Colonel Brachet (1897-1975), pseudonyme de Pierre Brisac, résistant, général français ;

Zoologie
 Le brachet est un chien de type braccoïde incluant plusieurs races.

Arachnologie
 Herpyllus brachet, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Gnaphosidae ;

Homonymie
Homonymie de patronyme